LiveUpdate steht für:
 Ein Live-Update ist eine Software-Funktion, die automatische Updates ohne viel Administrationsaufwand ermöglicht,  beim CMS TYPOlight.
 LiveUpdate ist ein Produkt von Symantec Corporation.